Notoacmea är ett släkte av snäckor. Notoacmea ingår i familjen Acmaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Notoacmea